Chouinard ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Chouinard (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Guy Chouinard (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Joël Chouinard (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Marc Chouinard (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Marie Chouinard (* 1955), kanadische Choreografin und Tänzerin
 Raymond Chouinard (1922–1998), kanadischer Sänger und Entertainer, siehe Jacques Normand (Sänger)
 Yvon Chouinard (* 1938), US-amerikanischer Extrembergsteiger und Unternehmer